Die Abkürzung TSB steht für:

 Taunusbahn
 Technologiestiftung Berlin, bis 2013 TSB Technologiestiftung Berlin
 Telecommunication Standardization Bureau
 Thunerseebahn, eine Schweizer Eisenbahn
 Thüringer Sängerbund 
 Thüringer Schützenbund
 Totaler Sauerstoffbedarf
 Transport System Bögl, ein Magnetbahnsystem für den Personennahverkehr
 Transportation Safety Board of Canada, die kanadische Behörde für Transportsicherheit (Bahn, Flugzeug, Schiff und Pipeline) 
 Treib-Seelisberg-Bahn, eine Standseilbahn am Vierwaldstättersee, Schweiz
 Trustee Savings Bank
 Tryptic Soy Broth, Nährmedium für Bakterien
 TSB-Gruppe, ein deutscher Druckereikonzern
 TSB Heilbronn-Horkheim, Sport- und Musikverein
 IATA-Code des Flughafens Tsumeb in Tsumeb, Namibia

TSB